Ramla, een stad in Israël.
Ramlah bint Abi-Sufyan, een echtgenote van Mohammed.